Zovo ima više značenja:
 Zovo, Mantua
 Zovo, Verona